Peti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2009./10. su predstavljale lige koje su bile rang ispod Treće hrvatske rukometne lige.

Ljestvice

Županijska liga Zagrebačka

Županijska liga Zagreb

Međužupanijska liga Varaždin

Izvori 
 MRK Sesvete sezona 2009./10. 
 Rukometni savez Zagrebačke županije MŽL Zagrebačka
 Antun Bukovec: 50. obljetnica organiziranog igranja rukometa u Vratišincu, 2010., issuu.com

Poveznice 
 Dukat Premijer liga 2009./10.
 Dukat 1. HRL 2009./10.
 2. HRL 2009./10.
 3. HRL 2009./10.
 Hrvatski kup 2009./10.

2009-10
m-5